San Potito steht für

 San Potito Ultra, eine italienische in der Provinz Avellino in der Region Kampanien.
 San Potito Sannitico, eine italienische Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien.
 San Potito, eine Kirche in Neapel